Holowaty ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Holowaty (* 1965), deutscher Journalist
 Stephan Holowaty (* 1963), deutscher Politiker (FDP)